Calameuta är ett släkte av steklar som beskrevs av Friedrich Wilhelm Konow 1896. Calameuta ingår i familjen halmsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Halmsteklar
Calameuta